

Geografia 
 Farah – capoluogo della Provincia di Farah (Afghanistan) 
 Farah – città dell'Uttar Pradesh (India)

Onomastica 
 Farah – variante del nome Fara

Persone 
 Mohammed Farah – atleta somalo naturalizzato britannico, specialista di corse di fondo

Personaggi immaginari 
 Farah – personaggio di Prince of Persia
 Farah – personaggio della serie televisiva Sleeper Cell

Pagine correlate 
Farrah